Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Nagaworld nelle competizioni ufficiali della stagione 2019.

Maglie e sponsor

Rosa

Calciomercato

Mercato estivo

Risultati

C-League

Andamento in campionato

Hun Sen Cup

Ottavi di finale

AFC Cup

1º turno

Andamento 

Calcio nel 2019
Società calcistiche cambogiane